Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) — військовий, генерал від кавалерії.
 Драгомиров Михайло Іванович (1830–1905) — російський військовий і державний діяч.

Російські прізвища